A Borsodi Bivaly a Borsodi Sörgyár Zrt. védjegye, amellyel egy 6,5%-os alkoholtartalmú, magyar fejlesztésű világos sört hoznak forgalomba.

Történet 
A termékfejlesztés után 2003-ban vezették be a piacra először fél literes, visszaváltható üvegpalackos kiszerelésben, melyet 2004-ben követett az eldobható, (szintén fél literes) alumíniumdobozos változat. Magyarországon ez az első ilyen jellegű sör.

Jellemzői
 A Magyarországon kapható világos sörök szokásos alkoholtartalmánál (4,5-5%) magasabb alkoholtartalmú (6,5%) és karakteresebb, testesebb ízű (keserűbb, savanykásabb) világos sör.
 A Borsodi Bivaly illata, és szénsavtartalma megegyezik a Borsodi termékcsalád más tagjaival.
 Az üveg megjelenése a sötét színeket ötvözi (barna palack, barna címke).
 Összetevők: víz, árpamaláta, kukoricadara, komló, sörélesztő, borkén E224 (kálium-metabiszulfit).

Konkurens magyar termékek
 Soproni 1895 (5,3%)

Magyar sörök
Barna sörök